Koppel, può riferirsi a:

Geografia
Koppel, Pennsylvania
 Koppel, frazione del comune tedesco di Neuhardenberg

Persone
Andrea Koppel (nato nel 1963), politico statunitense
Arthur Koppel, società in accomandita di berlino, multinazionale attiva a fine Ottocento
David Koppel, fotografo britannico
Herman David Koppel (1908-1998), compositore danese
Martin Koppel, politico statunitense
Ted Koppel (nato nel 1940), politico statunitense
Thomas Koppel (1944-2006), compositore danese
Jacob Koppel Javits (1904-1986), politico statunitense
Nikolaj Koppel (nato nel 1969), giornalista e conduttore televisivo danese